Cet article traite de la saison 1967-1968 du Championnat d'Algérie de football D3.

Le championnat est organisé sous la forme de trois groupes, constitués suivant la géographie du pays : les groupes Centre, Est et Ouest. Il y a dans chacun d'eux 12 clubs.

Classements 
Les classements sont basés sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Groupe Ouest 
le classement final

Calendrier

Classement 

NB: Le wat et la jsmt comptaient deux forfaits (0 point) ** le match ist /rcr a été un "match perdu" pour les deux équipes par la Lofa *** seule la jsm tlemcen rétrogradera en première division (Division 4).

Résultats

Détail des matchs 

(*) Popov, entraineur-joueur du WA Tlemcen.

(*) Match joué au stade du 19 juin d'Oran (dix mille spectateurs) en lever de rideau de la confrontation SCM Oran - MC Alger (5e journée de la nationale deux).

(*) NAC-RCO, match d'ouverture en lever de rideau du 2e match entre l'USMO et La Marsa, joué au même stade à Oran.

(*) GCM : Baker, Ali, Hocine, Kaoubi, Ghezzar, Bottiche, Kessas, Hamid, Maamar, Ghomis, Sahraoui ** entraineur : El-Gotni

(*) Remis a cause du match de coupe contre la JSSL (match rejouer).

(1) Remis suite de l'impraticabilité du terrain a cause des intempéries.
(2) Remis à cause de l'impraticabilité du terrain des trois frères Zerga de Tlemcen. 
(3) Arrêté à la 58é minute ! par l'arbitre bénévole M. Taskat, qui a remplacé l'arbitre officiel qui s'était absenté à la suite des incidents qui éclatèrent à la 58é minute. Bien plus tard, la lofa donnera gain de cause au NAC !

(1) Remis en raison d'un terrain impraticable.
(2) Absence de l'arbitre désigné M. Slimani, laissant les deux clubs en désaccord pour tirer au sort son remplaçant.
(3) Joué au stade Habib Bouakeul d'Oran.

Groupe Centre

Calendrier

Classement

Détail des matchs

Groupe Est

classement

Détail des matchs

Classement des Meilleurs buteurs

Meilleurs buteurs groupe Ouest

Meilleurs buteurs groupe Centre

Meilleurs buteurs groupe Est

Notes et références

Voir aussi 
Championnat d'Algérie de football 1967-1968
Championnat d'Algérie de football D2 1967-1968
Coupe d'Algérie de football 1967-1968

Liens externes 

1967-1968
Football en Algérie en 1967
Football en Algérie en 1968